Четвъртият междузонален турнир по шахмат се състои в Порторож, Словения от 4 август до 12 септември 1958 г.

Всичките 21 участници се класират за него чрез системата на зоналните турнири. Поради отказа на Самуел Решевски 2-рото място от зона САЩ заема следващият в класацията Джеймс Шъруин.

Шахматистите, заели първите 6 места от настоящия турнир, се класират за „Турнира на претендентите“ за световната титла.

В турнира участва и българският шахматист Олег Нейкирх, който заема 15-о място.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1948
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматный словарь. Москва: Физкультура и спорт, 1964. С. 145.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 599. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Състезания по шахмат в Словения